Klüver bezeichnet:

 Klüver (Segel), ein dreieckig geschnittenes Segel
 eine Nebenwelle zur Haupt- oder Königswelle im Windmühlenbau

Klüver ist der Familienname folgender Personen:

 Anika Klüver (* 1981), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Billy Klüver (1927–2004), US-amerikanischer Ingenieur und Naturwissenschaftler 
 Eberhard Klüver (1800–1845), deutscher Astronom 
 Felipe Klüver (* 2000), uruguayischer Ruderer
 Hans Klüver (1901–1989), deutscher Schachkomponist
 Hans Henrich Klüver (~1678–nach 1744), deutscher Autor 
 Heike Klüver (* 1981), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Heinrich Klüver (1897–1979), deutsch-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Henning Klüver (* 1949), deutscher Kulturjournalist und Buchautor
 Jens Klüver (* 1948), dänischer Jazzmusiker
 Nathalie Klüver (* 1980), deutsche Autorin und Journalistin

Siehe auch:
 Klüver-Bucy-Syndrom, eine beidseitige Temporallappen-Läsion
 Klüwer
 Clüver